Густавсберг:

 Густавсберг — город в юго-восточной Швеции.
 Густавсберг — шведский производитель сантехнического оборудования.